Иордань — многозначный термин:

 Иордань — название места реки, где производится освящение воды в некоторые церковные праздники.
 Иордань — одно из народных названий праздника Крещение Господне.

См. также

Примечания 

Вода в культуре